Czarte zawody z cyklu Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w sezonie 2016 odbyły się szwajcarskim Einsiedeln na skoczni Andreas Küttel-Schanze. Konkurs indywidualny rozegrano 6 sierpnia, natomiast kwalifikacje do niego dzień wcześniej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Einsiedeln był Marco Steinauer oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Sandro Sambugaro, a jego asystentem – Werner Rathmayr.

Wyniki

Kwalifikacje (05.08.2016) 

Konkurs Indywidualny (06.08.2016)

Bibliografia

Uwagi 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2016
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Einsiedeln
2016 w Szwajcarii